Jöns Knutsson Kurck kan syfta på:

 Jöns Knutsson (Kurck) (död 1577 eller 1578), svensk ämbetsman
 Jöns Kurck (1590–1652), svensk friherre och riksråd